Honeycomb – album di Frank Black del 2005
 Honeycomb – sistema operativo Android
 Ghiacciaio Honeycomb – ghiacciaio sulla costa di Borchgrevink
 Honeycomb toffee – caramella
 The Honeycombs – gruppo musicale inglese